Down by the River ist der Titel von:
 Down by the River (Neil-Young-Lied) aus dem Album Everybody Knows This Is Nowhere (1969)
 Down by the River (Albert-Hammond-Lied) von Albert Hammond (1972)
 Down by the River (Bliss-n-Eso-Lied) aus dem Album „Running on Air“ von Bliss n Eso (2010)
 Down by the River (Milky-Chance-Lied) aus dem Album Sadnecessary (2014)

Siehe auch:
 Down by the Riverside, Gospelsong (1882)